Systenus är ett släkte av tvåvingar. Systenus ingår i familjen styltflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Styltflugor
Systenus